

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Wierzchosławice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Bolków 
 Wierzchosławice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Gniewkowo 
 Wierzchosławice – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Gniewkowo 
 Wierzchosławice – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wierzchosławice